Мечеть Асланхане () — мечеть XIII століття в Анкарі, столиці Туреччини. Розташована в старій частині міста поруч із Замком Анкари. Має висоту 974 метри.

Історія 
Мечеть Асланхане — одна з найдавніших мечетей Туреччини, яка збереглася до сьогодні. Вона була побудована в 1290 році за правління султана Масуда II, правителя Конійського султанату. Її архітектором був Ебубекір Мехмет. Його замовили два лідера братства Ахі на ім'я Хюсаметтін та Хасанеддін. Однак у 1330 році, коли мечеть потребувала ремонту, кошт на її ремонт виділив інший провідник Ахі на ім'я Шерафеттін, якого і поховали в цій мечеті. Після кількох дрібних ремонтів, мечеть була відреставрована Генеральним фондом управління у 2010—2013 роках.

Архітектура 
Мечеть — будівля квадратного плану площею 400 м2, що має один мінарет. Її дерев’яний дах підтримується 24 великими дерев'яними колонами. Має 12 вікон та 3 воріт. Міхраб прикрашений плиткою сельджуків. Будматеріал — переважно сполія з попередніх будівель. 

Гробниця Шерафеттіна стоїть на території мечеті Асланхане та повернута до неї входом. В цій гробниці була поставлена статуя лева, яка до цього стояла в мечеті Шерафеттіна. Тому цю мечеть називають Асланхане, тобто «Дім лева».

Галерея

Примітки 

Мечеті Анкари
Сельджуцька архітектура
Об'єкти попереднього списку Світової Спадщини